Esistono più comuni francesi con questo nome

Monnières – Giura
Monnières – Loira Atlantica